Chitãozinho & Xororó, composé des frères José Lima Sobrinho et Durval de Lima, est un duo de chanteurs brésilien de style Sertanejo. Ils ont vendu plus de 30 millions d'albums depuis leur début en 1970.

Discographie 
Galopeira (1970)
A Mais Jovem Dupla Sertaneja (1972)
Caminhos de Minha Infância (1974)
Doce Amada (1975)
A Força Jovem da Música Sertaneja (1977)
60 Dias Apaixonado (1979)
Amante Amada (1981)
Somos Apaixonados (1982)
Amante (1984)
Fotografia (1985)
Coração Quebrado (1986)
Meu Disfarce (1987)
Os Meninos do Brasil (1989)
Nossas Canções Preferidas (1989)
Cowboy do Asfalto (1990)
Planeta Azul (1991)
Ao Vivo (1992) (live)
Tudo por Amor (1993)
Coração do Brasil (1994)
Chitãozinho e Xororó (1995)
Clássicos Sertanejos (1996)
Em Família (1997)
Na Aba do Meu Chapéu (1998)
Alô (1999)
Irmãos Coragem (2000)
Inseparáveis (2001)
Festa do Interior (2002) - Grammy Award nominee
Aqui o Sistema é Bruto (2004) - Grammy Award nominee
Vida Marvada (2006) - Grammy Award winner
Grandes Clássicos Sertanejos I Acústico (2007) - Grammy Award winner
Grandes Clássicos Sertanejos II Acústico (2007)  - Grammy Award winner
Se For Pra Ser Feliz - Grammy Award nominee 
 40 Anos - Nova Geração (2010)
 40 Anos - Entre Amigos (2010)
 40 Anos - Sinfônico (2011) - Grammy Award winner
 Do Tamanho do Nosso Amor (2013) - Latin Grammy Award for Best Sertaneja Music Album nomenee

Notes et références

Liens Externes 
 

Duo musical brésilien
Artiste de Philips Records
Artiste de Mercury Records
Nom de scène
Naissance au Minas Gerais